Gregoriano puede hacer referencia al:

 Calendario gregoriano
 Canto gregoriano
 Código gregoriano, colección de normas legales romanas del .
 Gregoriano (o Gregorio), nombre del autor a quien se atribuye el código gregoriano.